En Wikipedia, el término prevención puede hacer referencia:

 en Derecho, a la prevención general (positiva y negativa) y a la prevención especial (positivas), objetivos básicos de las sanciones;
 en la intervención social, a la prevención de la farmacodependencia o drogodependencia, un problema de salud relacionado con el abuso en el consumo de sustancias adictivas;
 a la prevención de daños ocasionados por fenómenos naturales extremos;
 a la prevención de riesgos laborales;
 a la prevención de enfermedades: véase medicina preventiva, prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria y prevención cuaternaria;
 a la prevención de la delincuencia, el conjunto de las medidas que impiden que la delincuencia ocurra: las orientadas a la reducción de oportunidades para cometer delitos y las orientadas al desarrollo social, que reducen las situaciones socioeconómicas que terminan por generar las conductas delictivas;
 a la prevención de la contaminación, el conjunto de las medidas que impiden que se genere o que aumente la contaminación del medio ambiente.

Enlaces externos